Альона Бондаренко і Катерина Бондаренко були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Open GDF Suez, парний розряд
2009